Тули (, ) — фамилия.

Известные носители 
  (1886—1976) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Бруклин Доджерс».
 Тули, Геза (1888—1966) — венгерский гимнаст.
  (1899—1983) — британский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр (1924, 1928).
 Тули, Джеймс — лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам за анимационного персонажа в игровом фильме (2007).
  (род. 1957) — румынский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр (1984).
 Тули, Ник — британский боксёр, чемпион Англии в 1-м наилегчайшем весе (1990).
 Тули, Уильям (1925—1992) — американский педиатр-неонатолог, лауреат премии Эдварда Мида Джонсона Общества педиатрических исследований (1966).